Ромрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Ромрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна